Ponori je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Otočca, Ličko-senjska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 111 stanovnika te 41 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u sastavu Grada Otočca